André Boman – calciatore svedese, centrocampista
 Eric Boman – archeologo svedese
 Mikael Boman – calciatore svedese, attaccante
 Mirko Boman – attore croato